Jatwięgi – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mościskim
 Jatwięgi – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim

 Jatwięgi – dawna nazwa wsi Pobereżne na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim